! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 177001–177100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 177101–177200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 177201–177300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 177301–177400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 177401–177500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 177501–177600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 177601–177700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 177701–177800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 177801–177900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 177901–178000 [ editare]

Lista planetelor minore (177001-178000)